Siikakari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Siikakari, Karleby, Österbotten, 
 Siikakari, Nagu, Åboland, 
 Siikakari, Pielisjärvi, Norra Karelen, 

Robotskapade Finlandförgreningar